Евге́ния Алекса́ндровна Журавлёва:
 Журавлёва, Евгения Александровна (1924—?) — советская деятельница здравоохранения, депутат Верховного Совета СССР 8-10-го созывов.
 Журавлёва, Евгения Александровна (род. 1964) — специалист по теории языка, социолингвистике, лексикологии и лексикографии, межкультурной коммуникация; доктор филологических наук, академический профессор.